Abaris ist

in der griechischen und römischen Mythologie:
 Abaris, ein Priester des Apollon
 Abaris (Rutuler), Krieger im Heer des Turnus
 Abaris (Kaukasier), Genosse des Phineus
 Abaris (Dolione), ein Dolione aus der Argonautica

in der antiken Geographie:
 eine altägyptische Stadt, siehe Auaris

Abaris ist der Familienname von:
 Georgios Abaris (* 1982), griechischer Fußballspieler

Abaris bezeichnet:
 Abaris Books, US-amerikanischer Buchverlag